Плоньск () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7021 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Арцелин
 Богуславице
 Боньки
 Завады
 Броды
 Цемпково
 Холевы
 Вронинко
 Цечурки
 Двиклинек
 Двиклин
 Далянувко
 Илинко
 Илино
 Ежево
 Ключево
 Ковнаты
 Козимины-Стахово
 Кремпица
 Лисево
 Михалинек
 Михово
 Нове-Козимины
 Старе-Козимины
 Пилитово
 Почернин
 Разнево
 Седлин
 Скажин
 Скшинки
 Слошево
 Слошево-Колёня
 Страхово
 Страхувко
 Струбины
 Шеромин
 Шероминек
 Шпондово
 Шимаки
 Возники
 Млыньск
 Прушин

Соседние гмины 
 Гмина Бабошево
 Гмина Дзежонжня
 Гмина Йонец
 Гмина Нарушево
 Плоньск
 Гмина Сохоцин
 Гмина Залуски

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства